Гран-при Великобритании 1980 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Прошёл на трассе Брэндс-Хэтч 13 июля 1980 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Дидье Пирони — 1:11,004
 Быстрый круг: Дидье Пирони — 1:12,368
 Круги лидирования:
 Дидье Пирони 18 кругов (1-18)
 Жак Лаффит 12 кругов (19-30)
 Алан Джонс 46 кругов (31-76)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании